Термин статолиты может означать:

 Статолиты — специализированные органеллы клеток корня растения, ответственных за чувствительность к гравитации, — статоцитов.
 Статоцист — многоклеточный орган равновесия беспозвоночных.
 Отолит — неорганическое включение во внутреннем ухе позвоночных животных, важный компонент органа равновесия.